Roner ist der Familienname folgender Personen:

 Jože Roner (1940–2012), jugoslawischer Radrennfahrer
 Urs Roner (* 1946), Schweizer Skilangläufer